Lance Wait Hoyt (né le  à Hearne, Texas) est un catcheur (lutteur professionnel) américain. Il travaille actuellement à la All Elite Wrestling et la New Japan Pro Wrestling, sous le nom de Lance Archer.

Carrière

Débuts (2000-2003) 
Hoyt débute dans le catch en 2000 après un mois d'entraînement. Deux ans plus tard, il commence à faire parler de lui à la , une fédération texane, où il utilise le nom de ring de Shadow. Au sein de cette fédération il remporte ses premiers titres en devenant champion télévision puis champion poids-lourds à deux reprises entre 2002 et .

Total Nonstop Action Wrestling (2004-2009) 
Fin 2003 et en , Hoyt obtient deux essais à la  (TNA) qui s'avèrent concluant puisqu'il est officiellement engagé en mars. Il change de nom de ring pour celui de Dallas et participe avec Kid Kash au tournoi pour désigner les nouveaux champions du monde par équipe de la  (NWA) qu'ils remportent après avoir éliminé Sonny Siaki et  le  puis Sinn et  le  et ont vaincu Triple X (Christopher Daniels et Low Ki) en finale le . Leur règne est cependant de courte durée car une semaine après cette victoire ils perdent leur ceinture face à D-Lo Brown et .

Le , ils battent D-Lo Brown et  et remportent les NWA World Tag Team Championship pour la deuxième fois.

The Rock 'n Rave Infection (2007–2009) 

Lors de Destination X (2008), ils perdent contre The Latin American Xchange dans un Three Way match qui comprenaient également The Motor City Machine Guns (Alex Shelley et Chris Sabin) et ne deviennent pas Challengers pour les TNA World Tag Team Championship.

Le , Le contrat de Hoyt avec la TNA prend fin. Il joue son dernier match à la promotion lors de l'Impact du , perdant avec Jimmy Rave contre Beer Money, Inc. (James Storm et Robert Roode) dans un Off the Wagon Challenge pour les TNA World Tag Team Championship.

World Wreslting Entertainment (2009-2010)

ECW (2009-2010) 

Il fait ses débuts à la ECW en tant que heel le  où il bat un jobber. Il se met à battre une série de catcheurs. Le  il bat Tommy Dreamer et le bat à nouveau le  à WWE Superstars. Il bat ensuite Goldust dans un match du tournoi ECW Homecoming Qualifying match et fait donc un pas de plus vers l'opportunité au titre de Christian. Le gagnant du tournoi affrontera Christian lors du Royal Rumble. Mais il perd l'opportunité du titre de la ECW car le gagnant de la bataille royale à 8 est Ezekiel Jackson. Il commence alors une rivalité contre Shelton Benjamin. À Superstars il perd face à Shelton Benjamin. La semaine suivante il le bat. Lors du dernier épisode de la ECW lui, Trent Barreta et Caylen Croft se font éjecter du ring par Vladimir Kozlov et Shelton Benjamin puis Vladimir fait une poigne de main à Shelton qui accepte.

Smackdown, équipe avec Curt Hawkins et renvoi (2010) 
La WWE annonce ensuite officiellement qu'il est drafté à WWE SmackDown.
À WrestleMania XXVI il participe au Dark Match qui est une Battle Royale mais c'est Yoshi Tatsu qui remporte le match. Il bat avec son nouveau partenaire Curt Hawkins dans un dark match deux compétiteurs locaux et bat encore avec lui deux autres compétiteurs locaux a Superstars. Le , à SmackDown, il bat deux catcheurs locaux avec Curt Hawkins. La WWE annonce qu'ils ont 30 jours pour créer un impact s'ils veulent décrocher un contrat à SmackDown. Lors du SmackDown du , ils attaquent MVP après sa défaite face à Jack Swagger. Le , ils attaquent Christian. Lors du SmackDown! du , ils battent MVP et Christian. Lors du SmackDown! du , Vance Archer, Curt Hawkins et Dolph Ziggler ont perdu face à Kofi Kingston, M.V.P. et Christian. Lors du WWE SmackDown du , Vance Archer & Curt Hawkins perd un handicap match face au Big Show. Ce dernier a fait abandonner Vance Archer avec un Camel Clutch. Lors de WWE Superstars du , il perd contre Chris Masters pendant le match il frappe par accident Curt Hawkins à la fin du match il se fait attaquer par Hawkins l'équipe prend fin. Lors de WWE Superstars du , il perd contre Luke Gallows.

Il est viré de la WWE le .

Circuit indépendant (2010-...) 
En , Hoyt défait Jax et Ray Rowe dans son retour à River City Wrestling et remporter le titre de BRF. Après, le , il bat Sicodelico, Jr. pour capturer la NWA Texas Heavyweight Championship.
Le , 2011 Hoyt a fait ses débuts Démolition Wrestling Ball à la guerre en hiver où il a été battu par Cody Knight. Après le match de Hoyt a attaqué Knight et promis un match retour.
Le , Hoyt a fait ses débuts pour la Lutte Metroplex avec une victoire sur Tadlock Viktor. Hoyt reviendrait à MPX le , où il a perdu par décompte à Frankie Fisher.
Lors de WC The Opening Act, un show de la WrestleCircus, il perd contre Ethan Carter III dans un Four Way Elimination Match qui comprenaient également Colt Cabana et Ray Rowe et ne devient pas le premier WC Ringmaster Champion.

Lors de House of Hardcore 46, il perd contre Billy Gunn. Lors de House of Hardcore 49, il bat Tommy Dreamer.

Lors de RevPro Summer Sizzler 2018, il bat Jurn Simmons.

New Japan Pro Wrestling (2011-2015) 

Le , il fait ses débuts pour la New Japan Pro Wrestling, lors de la première tournée de la fédération aux États-Unis, en attaquant Satoshi Kojima après un match. Le lendemain , il a été annoncé que Hoyt, maintenant nommer Lance Archer, avait rejoint le groupe Suzuki-gun de Minoru Suzuki, qui avait récemment commencé à rivaliser avec Satoshi Kojima. Lors de , lui et Minoru Suzuki battent Satoshi Kojima et Togi Makabe.

Il participe ensuite au  avec Minoru Suzuki, ou ils remportent quatre matchs pour une défaites, se qualifiant pour la demi-finale du tournoi. Le , ils battent Chaos Top Team (Shinsuke Nakamura et Toru Yano) en demi-finale et les IWGP Tag Team Champions, Bad Intentions (Giant Bernard et Karl Anderson) en finale pour remporter le tournoi. Lors de , ils perdent contre Bad Intentions et ne remportent pas les IWGP Tag Team Championship.
 
Le , Harry Smith, rebaptisé plus tard Davey Boy Smith, Jr., a été révélé comme le partenaire d'Archer et le plus récent membre de Suzuki-gun. Lors de , lui et Smith maintenant connus comme K.E.S (Killer Elite Squad) battent Tencozy (Hiroyoshi Tenzan et Satoshi Kojima) pour remporter les IWGP Tag Team Championship. Lors de , ils conservent leur titres contre Tencozy. Le , ils sont annoncés en tant que participant au  . Le  décembre, ils terminent second exæquo de la phase de groupe qui se termine du tournoi avec huit points. Le lendemain, ils éliminent Togi Makabe et Wataru Inoue en demi finale avant d'échouer en finale face à Karl Anderson et Hirooki Goto.

Le , il perd contre Shinsuke Nakamura et ne remporte pas le IWGP Intercontinental Championship. Le , K.E.S conservent les IWGP Tag Team Championship contre Chaos (Shinsuke Nakamura et Tomohiro Ishii). Le , ils conservent leur titres contre The Kingz Of The Underground (Ryan Genesis et Scot Summers) et remportent les NWA World Tag Team Championship. Lors de , ils perdent les IWGP Tag Team Championship contre Tencozy dans un  Four-Way Match qui comprenaient également Chaos (Takashi Iizuka et Toru Yano) et Manabu Nakanishi et Strong Man. Lors de , ils perdent contre Tencozy dans un  Three-Way Match qui comprenaient également Chaos (Takashi Iizuka et Toru Yano) et ne remportent pas les IWGP Tag Team Championship.

Lors de , ils perdent les titres contre Bullet Club (Doc Gallows et Karl Anderson). Lors de , ils perdent contre ces derniers et ne remportent pas les IWGP Tag Team Championship. Lors de , ils perdent contre Tencozy dans un Three-Way Match qui comprenaient également Rob Conway et Wes Brisco et ne remportent pas les NWA World Tag Team Championship.

Lors de , ils battent Tencozy et remportent les NWA World Tag Team Championship pour la deuxième fois.

Pro Wrestling Noah (2015-2016) 
Le , K.E.S fait ses débuts à la Pro Wrestling Noah en attaquant le GHC Heavyweight Champion Naomichi Marufuji et les GHC Tag Team Champions TMDK (Mikey Nicholls et Shane Haste) avec tous les autres membres de Suzuki-gun. Le , ils battent TMDK et remportent les GHC Tag Team Championship. Ils perdent en finale du  contre Dangan Yankies (Masato Tanaka et Takashi Sugiura). Le , ils conservent leur titres contre Chris Hero et Colt Cabana. Le , ils conservent leur titres contre War Machine (Hanson et Raymond Rowe). Lors de , ils conservent les titres contre Katsuhiko Nakajima et Muhammad Yone.

Le , ils perdent les titres contre Naomichi Marufuji et Toru Yano. Le , ils battent Naomichi Marufuji et Toru Yano et remportent les GHC Tag Team Championship pour la deuxième fois. Le , ils perdent les titres contre Gō Shiozaki et Maybach Taniguchi.

Retour à la NJPW (2017-2020) 
Le , ils retournent à la New Japan Pro Wrestling avec les autres membres de Suzuki-gun en attaquant le clan Chaos avec lui et Smitch ciblant principalement les IWGP Tag Team Champions, Tomohiro Ishii et Toru Yano. Lors de , ils perdent contre Chaos (Tomohiro Ishii et Toru Yano) dans un Three-Way Match qui comprenaient également Great Bash Heel (Togi Makabe et Tomoaki Honma) et ne remportent pas les IWGP Tag Team Championship.

Lors de , ils battent Guerrillas of Destiny et War Machine et remportent les IWGP Tag Team Championship pour la troisième fois. Lors de , ils conservent les titres contre Guerrillas of Destiny et War Machine. Lors de , ils perdent les titres contre Los Ingobernables de Japón (Evil et Sanada).

En , ils font deux apparitions pour la promotion américaine Ring Of Honor. Le , ils font équipe avec The Kingdom (Matt Taven et Vinny Marseglia) et perdent contre Bullet Club (Adam Page, Marty Scurll, Matt et Nick Jackson). Le lendemain, ils perdent contre The Briscoe Brothers (Jay Briscoe et Mark Briscoe) et ne remportent pas les ROH World Tag Team Championship.

Lors du premier tour de la , il bat Toa Henare.

United States Champion et départ (2019–2020) 
Lors de , il bat Juice Robinson dans un No Disqualification Match et remporte le vacant IWGP United States Heavyweight Championship. Lors de , il conserve son titre contre David Finlay. Lors de , il perd son titre contre Jon Moxley dans un Texas Deathmatch.

All Elite Wrestling (2020-...) 
Le , il est rapporté qu'il a signé un contrat de plusieurs années avec la All Elite Wrestling.

Le  à Dynamite, il fait ses débuts sur le ring en battant facilement Marko Stunt. Le  à Double or Nothing, il ne devient pas le premier champion TNT de la AEW, battu par Cody Rhodes en finale du tournoi.

Le  à All Out, il remporte la 21-Man Casino Battle Royal, devenant ainsi aspirant n°1 au titre mondial de la AEW.

Le  à Dynamite, ils ne remporte pas le titre mondial de la AEW, battu par Jon Moxley.

Le  à Revolution, il ne remporte pas le Face of the Revolution Ladder Match, gagné par Scorpio Sky.

Le  à Double or Nothing, il ne remporte pas le titre TNT de la AEW, battu par Miro par soumission.

Le  , il redevient champion poids-lourds des États-Unis de la IWGP en battant Jon Moxley dans un Texas Death Match, remportant le titre pour la seconde fois. La semaine suivante à Fight for the Fallen, il conserve son titre en battant Hikuleo. Le  à NJPW Resurgence, il perd face à Hiroshi Tanahashi, ne conservant pas son titre.

Le  lors du pré-show à AEW × NJPW: Forbidden Door, il bat Nick Comoroto.

Caractéristiques 
 Prises de finition
 Mask Of Sanity (Snap reverse DDT)
 Texas Tower Bomb
 Blackout 

 Prises favorites 
 Scoop Lift Into Twisting Facebuster
 Chokeslam
 Big Boot
 Overhead belly to belly suplex
 Scoop powerslam
 Sitout powerbomb

 Managers
 Jake Roberts

 Surnoms
 The Superstar
 The Ticked Off Texan
 The TNA Rockstar
 The American Psycho
 the murderhawk monster 

 Équipes et Clans
 Lance Hoyt et Kid Kash (2004-2005)
 The International Playaz Club (2005) 
 La Legion Extranjera (2006-2009)
 The Rock 'n Rave Infection (avec Jimmy Rave) (2007-2009) 
 Curt Hawkins et Vance Archer (2010) 
 Suzuki-gun (2011-2020)
 Killer Elite Squad (avec Davey Boy Smith Jr.) (2012-2019)
 Jericho Appreciation Society (avec Chris Jericho, Jack Hager, Angelo Parker, Matt Ménard, Daniel Garcia, El Desperado, Sammy Guevara et Tay Conti) (2022-...)

 Thèmes Musicaux

Palmarès et récompenses 

 All Elite Wrestling
 Casino Battle Royale (2020)
 American Made Wrestling
 1 fois AMW Heavyweight Championship

 Gippsland Pro Wrestling
 1 fois GPW Heavyweight Championship

 Heavy on Wrestling
 1 fois HOW Undisputed Championship

 Fighting Spirit Federation
 La Reunion World Cup (2009)

 NWA Southwest
 1 fois NWA Texas Heavyweight Championship

 New Japan Pro Wrestling
 2 fois IWGP United States Heavyweight Championship (actuel)
 3 fois IWGP Tag Team Championship avec Davey Boy Smith, Jr.
 G1 Climax Tag League 2011 avec Minoru Suzuki

 National Wrestling Alliance
 2 fois NWA World Tag Team Championship avec Davey Boy Smith, Jr. 

 Professional Championship Wrestling
 4 fois PCW World Heavyweight Championship
 3 fois PCW World Tag Team Championship avec Wally Darkmon
 3 fois PCW World Television Championship

 Pro Wrestling Noah
 2 fois GHC Tag Team Championship avec Davey Boy Smith, Jr.

 River City Wrestling
 1 fois RCW Championship
 1 fois RCW Tag Team Championship avec Paul Titan

 Total Nonstop Action Wrestling
 2 fois NWA World Tag Team Championship avec Kid Kash

 Traditional Championship Wrestling
 1 fois TCW World Heavyweight Championship

 World Wrestling Council
 1 fois WWC Universal Heavyweight Championship

Récompenses des magazines 
 

 Wrestling Observer Newsletter
 Worst Worked Match of the Year (2006) TNA Reverse Battle Royal on TNA Impact!

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

Catcheur américain
Naissance en février 1977
Naissance dans le comté de Robertson (Texas)
Catcheur d'Impact Wrestling
Catcheur de la World Wrestling Entertainment
Catcheur de la New Japan Pro-Wrestling
Catcheur de la Pro Wrestling NOAH
Catcheur de la All Elite Wrestling